IMU est un sigle qui peut signifier :
 International Mathematical Union (en français, Union mathématique internationale) ;
 Inertial measurement unit (en français, centrale à inertie).